Bystrzyca kan syfta på flera platser och vattendrag i Polen:

Orter 
 Bystrzyca Kłodzka, stad i Powiat kłodzki, Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen.
 Bystrzyca, Powiat lwówecki, ort i Wleńs kommun, Powiat lwówecki, Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen.
 Bystrzyca, Oława, stadsdel i staden Oława i Powiat oławski, Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen.

Vattendrag 
 Bystrzyca (biflod till Oder), på tyska Schweidnitzer Weistritz.
 Bystrzyca Dusznicka, på tyska Reinerzer Weistritz, biflod till Nysa Kłodzka.
 Bystrzyca, på tyska Habelschwerdter Weistritz, biflod till Nysa Kłodzka.
 Bystrzyca (biflod till Wieprz), biflod till Wieprz.